Achille Pierre Deffontaines (1858-1914), est un général français ;
 Pierre Deffontaines (1894-1978) est un géographe français.